Cuisinerie gourmande est une certification officielle française apportée sur des établissements de restauration traditionnelle à la cuisine de haute gastronomie.

.
Cuisinerie gourmande
Restaurateurs de France
Restaurant de tourisme

La Charte Qualité 

À la suite d'une création voulue par l'État, les adhérents à l'organisation " Cuisinerie gourmande" présidée par Claude Izard s'engagent à respecter une charte stricte sous convention du Ministere du Tourisme

La "Cuisinerie gourmande" est obligatoirement classée "Restaurant de Tourisme" et Restaurateur de France conformément aux normes de l'Arrêté du 27 septembre 1999.

Bibliographie 
 Aide-mémoire de la gastronomie en France, Kilien Stengel, Éditions BPI, 2006.

Lien externe 
http://www.cuisineries-gourmandes.com/

Label de qualité en France
Gastronomie en France
Label officiel en France